Натти-Патти () — гидротермальная пещера, расположенная к западу от озера Юта в округе Юта штата Юта, (США).

Пещера была впервые исследована в 1960 году Дейлом Грином (Dale Green). В настоящий момент является собственностью Школьного и институционального административного земельного траста () и управляется Тимпаногосом Гротто (Timpanogos Grotto).

В этой пещере удалось спасти четырёх спелеологов и бойскаутов, застревавших в узких лазах и поворотах.

В дальнейшем пещера стала очень популярной; по некоторым оценкам, её посещало свыше 5000 человек в год. Многие спелеотуристы спускались в пещеру в ночное время и не предпринимали необходимых мер безопасности. Главная опасность этой пещеры — скользкие поверхности — стала ещё большей, поскольку из-за движения большого количества людей эти поверхности шлифовались трением, становясь более гладкими и скользкими. Особенно опасно одно из самых популярных мест в пещере — так называемый «Большой спуск» (), подземная полость, пол которой наклонён под углом 45°.

В 2006 году было начато исследование последствий столь массового посещения пещеры и выдвинуто предложение существенно ограничить количество посетителей. 24 мая 2006 года на входе в пещеру были установлены ворота и пещера была временно закрыта для посещения. Была начата разработка регламента посещений и требований безопасности, при соблюдении которых спелеотуристы могли быть допущены к спуску. 18 мая 2009 года пещера была вновь открыта.

Однако уже 24 ноября того же года Джон Эдвард Джонс (John Edward Jones) полз в узком проходе высотой 25 см и шириной 45 см, чуть позже ему показалось, что дальше начинается расширение, и он полез активнее вперёд, однако расширения не было, и Джон застрял в узком подземном лазе. Несмотря на все усилия спасателей, вытащить его не удалось, и он скончался через 28 часов. Причину смерти не установили, есть только догадки, возможно, смерть наступила в результате сдавливания грудной клетки, а возможно, от кровоизлияния в мозг за счет длительного пребывания вниз головой. Его тело также не удалось извлечь без чрезмерного риска для жизни спасателей, и оно осталось в пещере. Владелец земельного участка, на котором расположена пещера, и семья погибшего пришли к соглашению о том, что тело Джонса останется на месте гибели, а пещера будет закрыта окончательно.

16 сентября 2016 года вышел фильм  об этой трагедии.

Примечания 

Пещеры США
География округа Юта